Ribeiro är ett efternamn som bland annat burits av,

Adriano Leite Ribeiro, brasiliansk fotbollsspelare
Alex Ribeiro, brasiliansk racerförare
Alfonso Ribeiro, amerikansk skådespelare
Alípio de Miranda-Ribeiro, brasiliansk zoolog
André Ribeiro, brasiliansk racerförare
 Aquilino Ribeiro(1885–1963), portugisisk författare och diplomat
Bernardim Ribeiro, portugisisk poet och författare
Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, brasiliansk läkare
Célio Henrique Ribeiro, brasiliansk lichenolog
Édson Luciano Ribeiro, brasiliansk kortdistanslöpare
Fernanda Ribeiro, portugisisk långdistanslöpare
João Ribeiro, portugisisk kanotist
Juliana Ribeiro Cabral, brasiliansk fotbollsspelare
Mike Ribeiro, kanadensisk ishockeyspelare
Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro, brasiliansk fotbollsspelare, känd som "Maniche"
 Pedro Ribeiro (född 1990), brasiliansk fotbollsspelare
Pernilla Ribeiro Novais, svensk stuntman och judoutövare
Sineva Ribeiro, svensk fackföreningsledare
Tânia Maria Pereira Ribeiro, brasiliansk fotbollsspelare
Valmir Ribeiro Siqueira, brasiliansk fotbollsspelare